Найкращі радянські та пострадянські футболісти за десятиліттями — низка опитувань, організованих київськими газетами «Молода гвардія» (2003 року) та «Український футбол» (2012 року), а також журналом Marathon (2017 року). Всі три часописи при укладанні топ-списків керувалися однаковими принципами: попередні варіанти реєстрів формували журналісти, після чого до роботи долучалися фахівці футболу; щоразу чітку позицію отримував лише найкращий гравець декади, натомість виконавці на наступних дев'ятьох місцях розміщувалися в абетковому порядку.

 Десятки найкращих футболістів десятиліть за визначенням газети «Молода гвардія» (2003).
 Символічні збірні за визначенням видавництва московського стадіону ім. Леніна (1987)

20-ті роки 
 1. Михайло Бутусов
 Петро Григор'єв
 Петро Ісаков
 Іван Привалов
 Михайло Рущинський
 Федір Селін
 Микола Соколов
 Петро Філіппов
 Володимир Фомін
 Костянтин Фомін

30-ті роки 
 1. Костянтин Щегоцький («Динамо» Київ)
 Петро Дементьєв («Динамо» Ленінград)
 Сергій Ільїн («Динамо» Москва)
 Станіслав Леута («Спартак» Москва)
 Василь Павлов («Динамо» Москва)
 Василь Соколов («Спартак» Москва)
 Андрій Старостін («Спартак» Москва)
 Олександр Старостін («Спартак» Москва)
 Григорій Федотов (ЦБЧА Москва)
 Віктор Шиловський («Динамо» Київ)

40-ві роки 
 1. Всеволод Бобров (ЦБЧА Москва)
 Анатолій Акимов («Спартак» Москва)
 Костянтин Бєсков («Динамо» Москва)
 Володимир Дьомін (ЦБЧА Москва)
 Валентин Ніколаєв (ЦБЧА Москва)
 Борис Пайчадзе («Динамо» Тбілісі)
 Олександр Пономарьов («Торпедо» Москва, «Шахтар»)
 Сергій Соловйов («Динамо» Москва)
 Василь Трофимов («Динамо» Москва)
 Григорій Федотов (ЦБЧА Москва)

50-ті роки 
 1. Ігор Нетто («Спартак» Москва)
 Юрій Войнов («Динамо» Київ)
 Автанділ Гогоберідзе («Динамо» Тбілісі)
 Віталій Голубєв («Динамо» Київ)
 Валентин Іванов («Торпедо» Москва)
 Анатолій Ільїн («Спартак» Москва)
 Микита Симонян («Спартак» Москва)
 Едуард Стрельцов («Торпедо» Москва)
 Віктор Фомін («Динамо» Київ)
 Лев Яшин («Динамо» Москва)

60-ті роки 
 1. Валерій Воронін («Торпедо» Москва)
 Анатолій Банішевський («Нафтовик» Баку)
 Михайло Месхі («Динамо» Тбілісі)
 Йожеф Сабо («Динамо» Київ)
 Віктор Серебряников («Динамо» Київ)
 Едуард Стрельцов («Торпедо» Москва)
 Василь Турянчик («Динамо» Київ)
 Муртаз Хурцалава («Динамо» Тбілісі)
 Альберт Шестерньов (ЦСКА Москва)
 Лев Яшин («Динамо» Москва)

70-ті роки 
 1. Олег Блохін («Динамо» Київ)
 Леонід Буряк («Динамо» Київ)
 Давид Кіпіані («Динамо» Тбілісі)
 Віктор Колотов («Динамо» Київ)
 Анатолій Коньков («Динамо» Київ)
 Євген Ловчєв («Спартак» Москва)
 Володимир Мунтян («Динамо» Київ)
 Хорен Оганесян («Арарат» Єреван)
 Олександр Прокопенко («Динамо» Мінськ)
 Євген Рудаков («Динамо» Київ)

80-ті роки 
 1. Олег Блохін («Динамо» Київ)
 Сергій Алейников («Динамо» Мінськ)
 Володимир Безсонов («Динамо» Київ)
 Ігор Бєланов («Чорноморець», «Динамо» Київ)
 Рінат Дасаєв («Спартак» Москва)
 Анатолій Дем'яненко («Динамо» Київ)
 Олександр Заваров («Динамо» Київ)
 Олег Протасов («Дніпро», «Динамо» Київ)
 Федір Черенков («Спартак» Москва)
 Олександр Чивадзе («Динамо» Тбілісі)

Пострадянські часи 

Найкращі футболісти за визначенням газети «Український футбол» (2012)''

Дев'яності 
 1. Валентин БЕЛЬКЕВИЧ (Білорусь): Шота АРВЕЛАДЗЕ (Грузія): Андрій КАНЧЕЛЬСЬКИС (Росія): Валерій КАРПІН (Росія): Олег ЛУЖНИЙ (Україна): Олександр МОСТОВИЙ (Росія): Віктор ОНОПКО (Росія): Сергій РЕБРОВ (Україна): Ілля ЦИМБАЛАР (Україна/Росія): Андрій ШЕВЧЕНКО (Україна)

«Нульові» 
 1. Андрій ШЕВЧЕНКО (Україна): Андрій АРШАВІН (Росія): Олександр ГЛЄБ (Білорусь): Сергій ІГНАШЕВИЧ (Росія): Каха КАЛАДЗЕ (Грузія): Олександр КЕРЖАКОВ (Росія): Дмитро ЛОСЬКОВ (Росія): Анатолій ТИМОЩУК (Україна): Максим ШАЦЬКИХ (Узбекистан): Олександр ШОВКОВСЬКИЙ (Україна)

Десяті 
 1. Генріх МХИТАРЯН (Вірменія): Оділ АХМЕДОВ (Узбекистан): Ісламхан БАУИРЖАН (Казахстан): Гурам КАШІЯ (Грузія): Рагнар КЛАВАН (Естонія): Євген КОНОПЛЯНКА (Україна): Андрій П’ЯТОВ (Україна): Руслан РОТАНЬ (Україна): Федір СМОЛОВ (Росія): Андрій ЯРМОЛЕНКО (Україна)

Символічні збірні 

За визначенням сайта sports.ru (2001).

За визначенням сайта soccer.ru (2010).

За визначенням газети «Український футбол» (2012).

За визначенням журналу Marathon (2017).

Примітки

Джерела 
 Газета «Український футбол» за 30 листопада 2012 року, № 128-129
 Газета «Український футбол» за 28 грудня 2012 року, № 140-141
 Газета «Молодь України» за 25 січня 2013 року, № 1-2
 Журнал Marathon за 12 жовтня 2017 року, № 4-5

Див. також 

 Найкращі футболісти України за десятиліттями за версією газети «Український футбол»
 Найкращі футболісти світу за десятиліттями

Футбольні нагороди в СРСР
СРСР